Трёхозёрки — название населённых пунктов в России:
 Трёхозёрки — село в Целинном районе Курганской области.
 Трёхозёрки — деревня в Краснооктябрьском районе Нижегородской области.